

Personen met de achternaam Pasqualini 
 Alessandro Pasqualini (1493-1559), een Italiaanse architect.
 Marc'Antonio Pasqualini (1614-1691), een Italiaanse operazanger en (gelegenheids)componist.

Italiaanse achternaam